Iroquois kan syfta på:

 Iroquois – engelska och franska namnet på irokeser
 Iroquois Nationals – det irokesiska landslaget i lacrosse
 UH-1 Iroquois – en amerikansk helikoptertyp
 Iroquois County – ett county i Illinois i USA